Эспиносо-дель-Рей ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Хара. Занимает площадь 48 км². Население — 579 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 86 км.

Покровителем города считается святая дева де лос Ремедиос.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Diputación de Toledo

Муниципалитеты Толедо